Giovanni Ghiselli – velocista italiano
 Ippolito Gamba Ghiselli – patriota, nobile e politico italiano
 Lorenzo Ghiselli – pilota motociclistico italiano
 Renato Ghiselli – calciatore italiano